Världsmästerskapet i ishockey för herrar 2010 var den 74:e turneringen i Världsmästerskapet i ishockey för herrar, arrangerat av det internationella ishockeyförbundet (IIHF) och spelades den 7–23 maj 2010 i Tyskland, vilket IIHF beslöt på sin årskongress den 13 maj 2005 i Wien. A-VM vanns av Tjeckien, följt av tvåan Ryssland och bronsmedaljörerna Sverige.

Det egentliga världsmästerskapet (tidigare kallat A-VM) spelades med deltagare från 16 länder. VM i de lägre divisionerna spelades i olika perioder under april 2010:

 Division I, grupp A i Tilburg, Nederländerna under perioden 19–25 april 2010.
 Division I, grupp B i Ljubljana, Slovenien under perioden 17–23 april 2010.
 Division II, grupp A i Mexico City, Mexiko under perioden 11–17 april 2010.
 Division II, grupp B i Tallinn, Estland under perioden 10–16 april 2010.
 Division III, grupp A i Kockelscheuer, Luxemburg under perioden 14–17 april 2010.
 Division III, grupp B i Jerevan, Armenien under perioden 14–18 april 2010.

Spelorter för toppdivisionen är Köln, Mannheim och Gelsenkirchen. Öppningsmatchen spelades den 7 maj i Veltins-Arena, Gelsenkirchen, som till vardags är hemmaarena för fotbollslaget FC Schalke 04.

USA missade slutspel för första gången sedan 2003. Kanada missade semifinal för första gången sedan VM 2002, efter att ha förlorat mot Ryssland i kvartsfinalen. I och med Sveriges vinst över Danmark i kvartsfinalen kvalificerade sig svenskarna för sin tionde raka semifinalplats. Österrike skulle egentligen deltagit i A-VM detta år, men på grund av att Tyskland var värd för årets mästerskap och därmed fick en plats, så fick Österrike istället spela i Division I och Tyskland fick spela kvar i A-VM.

Den officiella VM-låten var Scooters "Stuck On Replay" från senaste albumet Under the Radar Over the Top.

Omröstningen 
Tyskland vann omröstningen i IIHF före Vitryssland och blev arrangörsland för herrarnas VM 2010. 89 av 107 medlemmar röstade på Tyskland.

Toppdivisionen

Gruppspel

Grupp A 
Grupp A spelades i Köln.

Alla tider är lokala (GMT+1).

Grupp B 
Grupp B spelades i Mannheim.

Alla tider är lokala (GMT+1).

Grupp C 
Grupp C spelades i Mannheim.

Alla tider är lokala (GMT+1).

Grupp D 
Grupp D spelades i Köln, men öppningsmatchen spelades i Gelsenkirchen med rekordpublik.

Alla tider är lokala (GMT+1).

Mellanrunda 
I mellanrundorna tog varje lag med sig sina poäng och statistik från sina matcher mot lagen i samma grupp som man mötte i första rundan.

Exempel: Sverige mötte Norge, Frankrike och Tjeckien i första rundan (grupp C). Frankrike kom sist i den gruppen och hamnade i nerflyttningsgruppen. Då tog Sverige med sig sina poäng från matcherna mot Norge och Tjeckien till mellanrundan (grupp F).

Grupp E 
Grupp E spelades i Köln.

Alla tider är lokala (GMT+1).

Grupp F 
Grupp F spelades i Mannheim.

Alla tider är lokala (GMT+1).

Nedflyttningsserie 
Spelades i Köln och Mannheim.

Alla tider är lokala (GMT+1).

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler 

Alla tider är lokala (GMT+1).

Semifinaler 

Alla tider är lokala (GMT+1).

Bronsmatch

Final

Statistik

Medias All Star Team 
Lista: afonbladet.se: En svensk kom med i VM:s all star team
Målvakt:   Dennis Endras
Backar:  Petteri Nummelin,  Christian Ehrhoff 
Forwards:  Pavel Datsiuk,  Jevgenij Malkin,   Magnus Pääjärvi

Bästa spelare utsedda av direktoratet 
Bästa målvakt:  Dennis Endras
Bästa försvarare:  Petteri Nummelin
Bäste forward:  Pavel Datsiuk
Mest värdefulle spelare (MVP):  Dennis Endras

Poängliga 
Förklaringar: GP: Spelade matcher, G: Antal gjorda mål, A: Antal assist, Pts: Antal gjorda poäng, PIM: Utvisningsminuter

Målvaktsliga 
Målvakter som spelat minst 40% av lagets totala speltid kommer med i målvaktsligan.

Förklaringar: MINS: Spelade minuter, GA: Antal insläppta mål, Sv%: Räddningsprocent, GAA: Antal insläppta mål per match, SO: Antal nollor

Medaljörer

Semifinaler 
Sveriges semifinal mot Tjeckien gick till förlängning efter att tjeckerna hade plockat ut sin målvakt och Karel Rachunek kvitterat den svenska ledningen till 2–2 med åtta sekunder kvar av den tredje perioden. Efter en mållös förlängning avgjordes matchen genom en straffläggning som tjeckerna vann. Sveriges förbundskapten Bengt-Åke Gustafsson blev starkt kritiserad av svenska hockeyexperter för att timeouten han tog med 15 sekunder kvar av den tredje perioden som direkt föregick 2–2-kvitteringen gav tjeckerna extra tid till vila och att snacka ihop sin spelplan de avslutande sekunderna. Gustafsson svarade med att begära timeout med 0.7 sekunder kvar av den efterföljande bronsmatchen som Sverige vann med 3–1, som var Gustafssons sista match som Sveriges förbundskapten. Den andra semifinalen vann Ryssland med 2–1 mot Tyskland efter ett sent avgörande av Pavel Datsiuk, 18.10 in i den sista perioden.

Regler 
Om två lag slutar på samma poäng efter avslutat gruppspel placeras det lag som vunnit det inbördesmötet överst i tabellen.

Om tre eller flera lag har samma antal poäng efter avslutad gruppspel, bestäms deras placering utifrån en tabell innehållande resultaten från de tre lagens inbördesmöten. Placeringen avgörs utifrån nedanstående kriterier:

 Antal poäng
 Målskillnad
 Flest antal gjorda mål

Om tre eller flera lag fortfarande inte går att skilja åt skapas en ny tabell innehållande resultaten från de inbördesmötena mellan de inblandade lagen och det lag som placerats närmast av lagen som inte står på samma totalpoäng. Kriterierna för att skilja lagen åt är desamma som ovan. Om lagen fortfarande inte går att skilja åt läggs ytterligare lag till dess att lagen går att skilja åt. Om lagen ej gått att skilja åt efter att alla lag lagts till så placeras lagen utifrån IIHF:s rankning för 2009.

Division I

Grupp A 
VM i ishockey Division I Grupp A avgjordes 19 till 25 april 2010 i IJssportcentrum stadium i Tilburg, Nederländerna.

Grupp B 
VM i ishockey Division I Grupp B avgjordes under perioden 17 till 23 april 2010 i Hala Tivoli arena, Ljubljana i Slovenien.

Division II 
De 12 lagen i division II delades upp i två grupper. De två gruppvinnarna kvalificerade sig till nästa års Division I. De två lag som slutade på sista platserna i respektive grupp flyttades ned till Division III.

Grupp A
Grupp A spelades i arenan Lomas Verdes i Mexico City, Mexiko under perioden 11–17 april 2010.

Grupp B
Grupp B avgjordes i Saku Suurhall arena i Tallinn, Estland mellan 10 och 16 april 2010.

Division III 
I division III var åtta lag anmälda. Dessa var uppdelade på två grupper. Grupp A avgjordes genom en enkel serie där alla mötte alla. Ettan i grupp A flyttades upp till nästa års Division II i ishockey. Grupp B avgjordes på att annat sätt. Lagen möttes först i en omgång där alla mötte alla. Därefter ställdes det lag som kom etta i tabellen mot det lag som kom tvåa. Vinnaren flyttades upp till nästa års Division II. Trean i gruppen mötte fyran i en placeringsmatch.

Grupp A
Grupp A spelades i Kockelscheuer, Luxemburg under perioden 14–17 april 2010.

Division III Grupp A var först planerad att avgöras i Aten, Grekland. IIHF meddelade den 5 februari 2010 att Grupp A kommer att flyttas från Aten, Grekland, till Luxemburg. Greklands ishockeyförbund informerade att de inte kunde stå som värd för turneringen i Aten efter problem med statliga medel.

Grupp B
Grupp B avgjordes i SCC arena i Jerevan, Armenien mellan 14 och 18 april 2010.

Placeringsmatch 3–4

Kvalmatch till Division II

Slutresultat

Total slutställning

Referenser

Externa länkar 
 VM 2010 på IIHF:s hemsida

2010 i Tyskland
Internationella ishockeytävlingar i Tyskland
Ishockeysäsongen 2009/2010
2010
Sportevenemang i Gelsenkirchen
Sportevenemang i Köln
Sportevenemang i Mannheim
Sportevenemang i Ljubljana
2010 i Nederländerna
Internationella ishockeytävlingar i Nederländerna
2010 i Slovenien
Internationella ishockeytävlingar i Slovenien
2010 i Mexiko
Internationella ishockeytävlingar i Mexiko
Sportevenemang i Mexico City
Internationella ishockeytävlingar i Luxemburg
2010 i Luxemburg
2010 i Armenien
Sport i Jerevan
Internationella ishockeytävlingar i Armenien
2010 i Estland
Sportevenemang i Tallinn
Internationella ishockeytävlingar i Estland
Sportevenemang i Baden-Württemberg
Ljubljana under 2000-talet
Tallinn under 2000-talet
Mexico City under 2000-talet
Köln under 2000-talet
Gelsenkirchen under 2000-talet
Mannheim under 2000-talet